Gadsdorf bezeichnet

 Gadsdorf (Am Mellensee), Ortsteil der Gemeinde Am Mellensee, Kreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Gadsdorf (Bad Kötzting), Ortsteil der Gemeinde Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern